rushen steht für:

 ein Begriff aus dem Computerspieler-Jargon, siehe Computerspieler-Jargon#R

Rushen ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Rushen (1884–1968), britischer Radsportler 
 Patrice Rushen (* 1954), US-amerikanische Rhythm-and-Blues-Sängerin

Siehe auch:

 Rush (Computerspiel)